Metanema är ett släkte av fjärilar. Metanema ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätare
Metanema